Жуан Дерли (; ) — бразильский дзюдоист, чемпион Бразилии, победитель и призёр Панамериканских чемпионатов, чемпион Панамериканских игр, чемпион мира, участник летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Биография 
Выступал в суперлёгкой (до 60 кг) и полулёгкой (до 66 кг) весовых категориях. Двукратный чемпион Бразилии. Чемпион (2005 и 2009 годы), серебряный (2003 год) и бронзовый призёр (1997 и 2001 годы) Панамериканских чемпионатов. В 2007 году стал чемпионом Панамериканских игр. Чемпион мира 2005 и 2007 годов.

На летней Олимпиаде 2008 года в Пекине бразилец выступал в полулёгкой категории. Сначала он победил южнокорейца , но затем проиграл португальцу  и завершил выступление, заняв 17-е место.

После ухода из спорта Дерли начал политическую карьеру — Мануэла Д'Авила пригласила его баллотироваться в местные депутаты от Коммунистической партии Бразилии. В 2012 году он был избран в городской совет Порту-Алегри, а в 2014 году — федеральным депутатом по Риу-Гранди-ду-Сул. В сентябре 2015 года он перешёл из компартии в Сеть устойчивого развития. Он голосовал за импичмент Дилмы Русеф и расследование против сменившего её Мишеля Темера. В 2018 году он не был переизбран и снова сменил партию, вступив в Бразильскую республиканскую партию. В 2019 году губернатор Эдуарду Лейте назначил Дерли министром спорта и досуга в Риу-Гранди-ду-Сул. В июне 2020 года Дерли оставил эту должность.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Бразилии по дзюдо
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо
Чемпионы Панамериканских игр по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Члены Муниципальной палаты Порту-Алегри
Коммунисты Бразилии
Члены Палаты депутатов Бразилии